Lelkes Péter (1927–2013) dzsesszzongorista, újságíró, humorista
 Lelkes Péter (1942–2022) Munkácsy Mihály-díjas iparművész, egyetemi oktató
 Lelkes Péter (1990) labdarúgó (Videoton)